Чемпионат Франции по футболу 1952/1953 — 15-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Реймс» стал чемпионом Франции во 2-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 962 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Бордо» — «Ницца»  — 7:3
 «Сошо» — «Бордо»  — 8:2
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Марсель» — «Сошо»  — 1:6
 Самая крупная победа дома:  7 голов 
 «Бордо» — «Ренн»  — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1952/1953
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1952 году
Спорт во Франции в 1953 году